Remission – album degli Skinny Puppy del 1984
 Remission – album dei Mastodon del 2002